Boris Pretnar, slovenski hokejist, * 8. april 1978, Bled.

Svojo profesionalno kariero je Pretnar začel leta 1997 v HK Acroni Jesenice, kjer je igral celotno kariero, le svojo zadnjo sezono 2009/10 je igral za avstrijskega nižjeligaša VST Völkermarkt. Od leta 2003 je bil tudi član slovenske reprezentance v hokeju na ledu, za katero je nastopil na petih Svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 12
| 17
| 29
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 18
| 3
| 8
| 11
| +16
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 4
| 3
| 7
| +4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 7
| 9
| 16
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 4
| 7
| 11
| +19
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 15
| 22
| 37
|
| 94
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 4
| 4
| 8
|
| 10
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 18
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 4
| 4
| 8
|
| 18
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 20
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 22
| 6
| 11
| 17
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 22
| 6
| 10
| 16
|
| 31
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| -2
| 10
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 24
| 17
| 18
| 35
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 55
| 6
| 8
| 14
| -3
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5

| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 42
| 2
| 2
| 4
| -5
| 28
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 5
| 1
| 6
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 32
| 0
| 3
| 3
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| VST Völkermarkt
| Avstrijska 4. liga
| 09/10
|
| 
| 14
| 22
| 36
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" | 117
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 288
| bgcolor="#7FFF00" | +31
| bgcolor="#7FFF00" | 451
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 50
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti VST Völkermarkt
Blejski športniki